Richard Ames es un personaje ficticio de la serie de videojuegos Metal Gear.

Richard Ames fue un agente del FBI operativo durante el incidente de Big Shell. Estuvo casado con Nastasha Romanenko, pero el matrimonio no duró mucho.

Cuando los miembros de Dead Cell secuestraron el complejo de Big Shell en Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty este fue tomado como rehén junto con el presidente James Johnson.  Raiden tenía como objetivo rescatar al presidente y se dirigió a la sala de conferencias donde se encontraba Ames junto con todos los rehenes. Ames utilizaba un marcapasos y fue así como Raiden contactó con él usando un micrófono direccional. Ames le explicó donde se encontraba el presidente y para que lo necesitaban. Sin embargo, poco después llegó Revolver Ocelot y desveló su verdadera identidad. Con la desactivación de las nanomáquina a Ames se le paró el marcapasos y murió de un ataque al corazón. Ames era una de las pocas personas que conocían el Arsenal Gear y a Los Patriots.

Personajes de Metal Gear